

Patronyme 

 Pierre Le Moyne (1661-1706), navigateur, commerçant, militaire, corsaire et explorateur canadien ;
 Jean-Louis Lemoyne (1665-1755), sculpteur français ;
 Charles Le Moyne (1687-1755), officier, interprète, négociant et seigneur canadien ;
 François Lemoyne (1688-1737), peintre français ;
 Jean-Baptiste I Lemoyne (1679-1731), sculpteur français ;
 Jean-Baptiste II Lemoyne (1704-1778), son neveu, sculpteur français ;
 Marc-Antoine Lemoyne (1741-1817), général de brigade français ;
 Jean-Baptiste Lemoyne (1751-1796), compositeur français ;
  (1772-1815), compositeur français ;
 André Lemoyne (1822-1907), poète et romancier français ;
 Serge Lemoyne (1941-1998), artiste-peintre québécois ;
 Lemoyne (), sculpteur actif en France au début du  ;
 Michael LeMoyne Kennedy (1958-1997), homme d'affaires américain ;
 Jean-Baptiste Lemoyne (1977-), sénateur français ;
 Dominique Lemoyne , copilote de rallyes-raids français.

Toponyme 

 Chenal Le Moyne, chenal canadien du fleuve Saint-Laurent ;
 LeMoyne, quartier canadien de l'arrondissement du Vieux-Longueuil ;
 Rivière Le Moyne, rivière canadienne de Château-Richer ;
 Collège Charles-Lemoyne (1975-), établissement privé canadien de Montréal ;
 Le Ber-Le Moyne (1948-), complexe muséal canadien ;
 Lemoyne, borough américain de Pennsylvanie ;
 Le Moyne, communauté non-incorporée américaine de l’Alabama.